Charenton est le nom de plusieurs localités :
 En France :
 Charenton-du-Cher, commune du Cher
 Charenton-le-Pont, commune du Val-de-Marne
 Charenton-Saint-Maurice, nom de Saint-Maurice jusqu'en 1842, commune du Val-de-Marne.
 Aux États-Unis : 
 Charenton, ville de Louisiane

Ce nom est aussi porté par plusieurs sites de la région parisienne :
 La porte de Charenton est une porte de Paris
 Porte de Charenton est une station de la ligne 8 du métro parisien
 Charenton - Écoles est une station de la ligne 8 du métro parisien
 La gare de Charenton est une ancienne gare fermée au service en 1942
 La rue de Charenton est une rue du  de Paris
 L'asile de Charenton ou l'hospice de Charenton, actuel Hôpital Esquirol, se trouve aujourd'hui sur la commune de Saint-Maurice
 Le Fort de Charenton est un ouvrage défensif construit vers 1840 sur la commune de Maisons-Alfort et faisant partie du dispositif de l'enceinte de Thiers.

En histoire :
 Le complot de Charenton est un événement de la Révolution française